Die Saison 2003/04 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die achtundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der VC Olympia Berlin, der zusammen mit Vizemeister SCU Emlichheim in die 1. Bundesliga aufstieg. Absteiger gab es keine, der TV Eiche Horn Bremen zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Alemannia Aachen
 VC Olympia Berlin
 Köpenicker SC Berlin
 TV Eiche Horn Bremen
 Detmolder TV
 SCU Emlichheim
 CVJM Hamburg
 WiWa Hamburg
 USC Münster II
 MTV Obernkirchen
 1. VC Parchim
 Warendorfer SU

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der 1. VC Wiesbaden. Absteigen mussten die TG Biberach, der ASV Dachau und der TV Hülzweiler.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TG Biberach
 ASV Dachau
 Chemnitzer PSV
 VC Olympia Dresden
 USC Freiburg
 VC Muldental Grimma
 TV Hülzweiler
 SV Sinsheim
 TG Bad Soden
 TSV Sonthofen
 FTSV Straubing
 TSV Allianz Stuttgart
 1. VC Wiesbaden

Das Juniorinnen-Team VCO Dresden hatte erneut ein Sonderspielrecht. Der HSV Sachsen Grimma wechselte während der Saison zum neugegründeten VC Muldental Grimma.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2003 04
Volleyballsaison 2003/04